Yepes – miejscowość w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Belarmino Correa Yepes – rzymskokatolicki duchowny
 José Yepes – argentyński zoolog i zoogeograf
 Mario Yepes – kolumbijski piłkarz
 Narciso Yepes – hiszpański wirtuoz gitary klasycznej